DSA est un code qui peut signifier :
 .

DSA est un sigle qui peut désigner :
 Das Schwarze Auge, un jeu de rôle allemand ;
 Defense Service Asia, un salon de matériel militaire à Kuala Lumpur, en Malaisie ;
 Democratic Socialists of America , une organisation politique basée aux États-Unis ;
 Défibrillateur semi-automatique ;
 Digital Services Act, la loi sur les services numériques de l'Union européenne, ou Digital Services Act (DSA) en anglais ;
 Digital Signature Algorithm, un algorithme de signature numérique standardisé par les États-Unis ;
 Distributed system architecture , un protocole réseau, devenu l'architecture réseau de Bull, proche du standard ISO/OSI ;
 Les Disques du Soleil et de l'Acier, un label musical français ;
 Devoir de s’asseoir, un point concret d'effort des Équipes Notre-Dame ;
 Data Staging Area, un terme utilisé pour désigner une zone de stockage temporaire des données en vue de leur traitement et de leur alimentation dans un datawarehouse ;
 Diplôme de spécialisation et d'approfondissement, en architecture, un diplôme de niveau post-master, accessible aux ADE (architectes diplômés d'État) ou équivalent, d'une durée d'un à deux ans, permettant une spécialisation dans les domaines de l'urbanisme, du patrimoine ou encore des risques et des constructions en terre ;
 DSA Technologies, une entreprise spécialisée en informatique industrielle, en informatique embarquée, en automatisme, en supervision et en électrotechnique;
 DSA - Devraine System Automation, une entreprise spécialisée en automatisme et électricité industrielle.
 Document simplifié d'accompagnement, un document de la douane qui est utilisé, en règle générale, pour la circulation de produits en droits acquittés.

Notes et références 

Code